Бенгела — місто в Анголі
 Бенгела — провінція в Анголі
 Залізниця Бенгела — залізниця єднаюча ДР Конго і Англу  
 Аеропорт Бенгела — аеропорт у місті Бенгела

Багатозначні топоніми